Charles Cros

Localidades

Cros (Gard)
Cros (Puy-de-Dôme)
Ou ainda:
Le Cros
Cros-de-Géorand
Cros-de-Ronesque

Desambiguação